Chikako Hosokawa (1905-1976), actrice japonaise
Daisuke Hosokawa (né en 1982), nageur japonais
Morihiro Hosokawa (né en 1938), homme politique japonais
Shinji Hosokawa (né en 1960), judoka japonais
Takashi Hosokawa (né en 1950), chanteur japonais
Toshio Hosokawa (né en 1955), compositeur japonais de musique contemporaine

Le clan Hosokawa est une famille de puissants daimyo du Japon.
Hosokawa Akiuji (mort en 1352), général samouraï au service des Ashikaga de la Cour du Nord, au cours de l'époque Nanboku-chō du Japon.
Hosokawa Fujitaka (1534 - 1610), daimyo de l'époque Sengoku
Hosokawa Gracia (1563 - 1600), Japonaise de noble naissance
Hosokawa Harumoto (1514 - 1563), daimyo des périodes Muromachi et Sengoku du Japon, et le chef du clan Hosokawa
Hosokawa Katsumoto (1430 - 1473), kanrei durant l'époque de Muromachi.
Hosokawa Masamoto (1466 - 1507) vice-shogun du clan Hosokawa et le fils de Hosokawa Katsumoto
Hosokawa Mitsunao (1619 - 1650), daimyo du début de l'époque d'Edo
Hosokawa Shigekata (1721 - 1785),  samouraï et daimyo de l'époque d'Edo
Hosokawa Sumimoto (1489 - 1520), commandant samouraï de l'époque de Muromachi
Hosokawa Tadaoki (1563 - 1645), fils aîné de Hosokawa Fujitaka
Hosokawa Tadatoshi (1586 - 1641),  daimyo du début de l'époque d'Edo qui dirige le domaine de Kumamoto
Hosokawa Takakuni (1484 - 1531), commandant militaire de l'époque de Muromachi, commandant militaire japonais et vice shogun du clan Hosokawa à la fin de l'époque de Muromachi et au début de l'époque Sengoku
Hosokawa Tatsutaka (1615 - 1645), samouraï de l'époque Sengoku
Hosokawa Ujitsuna (1514 - 1564), commandant militaire japonais et vice shogun du clan Hosokawa à la fin de l'époque de Muromachi et au début de l'époque Sengoku
Hosokawa Yukitaka (1637 - 1690), samouraï de l'époque Sengoku